Фан Хуї Куат
 Хуї-Лінг Венг
 Клеренс Хуї
 Хуї Дін